Es begann um Mitternacht steht für:

 Es begann um Mitternacht (1950), deutscher Spielfilm von Peter Paul Brauer
 Es begann um Mitternacht (1975), türkischer Spielfilm von Osman F. Seden